Квинт Фабий Меммий Симмах () — политик Римской империи, член влиятельной семьи Симмахов.

Биография 
Квинт Фабий Меммий Симмах был сыном оратора и политика Квинта Аврелия Симмаха и Рустицианы; он родился в 383 или 384 году. У Меммия была старшая сестра Галла, вышедшая замуж за Никомаха Флавиана, сына Вирия Никомаха Флавиана.

В возрасте десяти лет он стал квестором, отпраздновав связанные с этой должностью игры в декабре 393 года. Меммий был хорошо образован и изучал греческий язык; отец одобрил его стиль в написании писем и в 401 году он был отдан на обучение галльскому ритору. В том же году произошло несколько важных событий в жизни Меммия: он женился на внучке Вирия Никомаха Флавиана, а также отпраздновал игры, связанные со вторым шагом в его карьере, должностью претора (эти игры были перенесены с 400 года, чтобы Аврелий Симмах мог присутствовать на них, и стоили 2000 фунтов золота).

Вероятно, его стоит отождествлять с Меммием, который построил храм, посвящённый Флоре в Риме; он также является автором надписи в честь своего тестя, Флавиана (CIL, VI, 1782). После смерти Аврелия Симмаха Меммий издал его переписку.

Примечания

Литература 
 Arnold Hugh Martin Jones, John Robert Martindale, John Morris, «Q. Fabius Memmius Symmachus 10», The Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge University Press, 1971, , pp. 1046—1047.

Симмахи
Родившиеся в IV веке
Персоналии по алфавиту
Позднеантичные язычники